Le qualificazioni maschili di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Rio de Janeiro si sono svolte nella HSBC Arena il 6 agosto.

I risultati delle qualificazioni determineranno i ginnasti che parteciperanno alle finali: le prime 8 squadre competeranno nel concorso a squadre, i primi 24 ginnasti competeranno nel concorso individuale e i primi 8 ginnasti di ognuno dei 6 attrezzi competeranno nelle finali di specialità.

La competizione è divisa in 3 suddivisioni (alle 10.30, alle 14.30 e alle 18.30 UTC-3).

Suddivisioni
I ginnasti delle nazioni che prenderanno parte alla finale a squadre vengono raggruppati, mentre gli altri ginnasti sono raggruppati in sei "gruppi misti". Tutti i gruppi vengono smistati in 3 suddivisioni e competono in 6 rotazioni.

Mixed Group 1 = Filip Ude ()Daniel Corral ()Anton Fokin ()David Jessen ()Mohamed Abdeldjalil Bourguieg ()Kieran Behan ()
Mixed Group 2 = Marian Drăgulescu ()Andrei Vasile Muntean ()Nestor Abad ()Rayderley Miguel Zapata ()Marios Georgiou ()Nicolas Cordoba ()Oskar Kirmes ()
Mixed Group 3 = Vlasios Maras ()Eleutherios Petrounias ()Manrique Larduet ()Leru Randy ()Ryan Patterson ()Kevin Crovetto ()Morgan Scott ()
Mixed Group 4 = Stian Skjerahaug ()Oleg Stepko ()Lee Chih-kai ()Harutyun Merdinyan ()Mikhail Koudinov ()Petro Pachnjuk ()
Mixed Group 5 = Vid Hidvegi ()Phuoc Hung Pham ()Se Gwang Ri ()Ludovico Edalli ()
Mixed Group 6 = Robert Tvorogal ()Dennis Goossens ()Tomás González ()Jossimar Orlando Calvo Moreno ()Ferhat Arıcan ()Alexander Shatilov ()Andrey Likhovitskiy ()

Qualificazioni

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Qualificazioni